Krokau ist ein deutscher Ortsname:
 Krokau, Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Krokau, Dorf im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Krokowo (Kozłowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Krokau, Dorf im Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Krokowo (Jeziorany) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen